Гельфанд (от  «слон»; может произноситься [hе́лфанд] и [э́лфанд] в зависимости от диалекта), также Гельфонд — фамилия еврейского происхождения.

Известные носители

Гельфанд

А 
 Гельфанд, Александр Львович (Израиль Лазаревич) (Парвус; 1867—1924) — журналист и редактор, деятель международного социалистического движения.

Б

В

Е 
 Гельфанд (Гнедин), Евгений Александрович (1898—1983) — советский дипломат, журналист, политолог, диссидент и мемуарист, правозащитник.
 Гельфанд, Ефим Дмитриевич (род. 1936) — российский химик, учёный в области лесотехнического производства.

И 
 Гельфанд, Израиль Моисеевич (1913—2009) — советский и американский математик, биолог, педагог и организатор математического образования.
 Гельфанд, Иосиф Аронович (1905—1988) — украинский советский правовед.

Л 
 Гельфанд, Лев Борисович (1900—1957) — советский дипломат и разведчик, невозвращенец (1940).

М 
 Гельфанд, Марк Савельевич (1899—1950) — советский литературный критик, журналист.
 Гельфанд, Михаил Сергеевич (род. 1963) — российский биоинформатик.
 Гельфанд, Мишель (род. 1968) — американская писательница, психолог.

С 
 Гельфанд, Сергей Израилевич (род. 1944) — советский и американский математик.

Х 
 Гельфанд, Хаим (Ефим Львович) (1910—1991) — российский театральный актёр, режиссёр и педагог; заслуженный артист РСФСР (1945).
 Гельфанд, Хаим-Янкель Шимонович (Хаим-Янкев (Хаим-Янкл) Гельфанд, иногда Гельфонд, псевдоним А. Литвак; 1874—1932) — литературовед, публицист, редактор, историк, политический деятель; публиковался на идише.

Ю 
 Гельфанд, Юджин (род. 1934) — американский физикохимик.

Гельфонд 
 Гельфонд, Александр Осипович (1906—1968) — советский математик, член-корреспондент АН СССР, один из авторов решения седьмой проблемы Гильберта.
 Гельфонд, Михаил Леонидович (1949—2007) — советский и российский инженер-оружейник, заслуженный изобретатель Российской Федерации.

Эпонимы 
 
 
 Постоянная Гельфонда
 Постоянная Гельфонда — Шнайдера
 
 
 Теорема Гельфанда — Наймарка
 Теорема Гельфонда — Шнайдера

Примечания